"Ferrara" pode ser:
 Ferrara di Monte Baldo, comuna italiana do Véneto
 Ferrara, comuna italiana da Emília Romagna
 Ducado de Ferrara
 Ferrara (província)
 Bíblia de Ferrara

Ver também
 Ferrari (desambiguação)

Desambiguações de topônimos